Kőszegi Judit (1944–) grafikus, karikaturista, illusztrátor
 Kőszegi Judit (1991–) színművész